Autran ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Autran (* 1954), französische Ärztin und Hochschullehrerin
 Édouard Marius Autran (1883–1955), französischer Schauspieler, siehe Édouard Delmont
 Eugène John Benjamin Autran (1855–1912), Schweizer Botaniker
 Joseph Autran (1813–1877), französischer Lyriker und Schriftsteller
 Paulo Autran (1922–2007), brasilianischer Schauspieler